O nome Nisha foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais:

Ciclone Nisha (2008) - atingiu Sri Lanka e sul da Índia, causando mais de 200 fatalidades.
Ciclone Nisha (2010) - afetou a Samoa Americana, causando apenas danos mínimos.

Desambiguação